Bronisław Jastrzębski pseud. „Damazy” (1910–1997) – polski działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, komendant Bojowej Organizacji „Wschód”, uczestnik powstania warszawskiego,
 Bronisław Jastrzębski (1923–2000) – polski duchowny rzymskokatolicki, proboszcz krosnieńskiej fary w latach 1978-1998, Honorowy Obywatel Krosna,
 Bronisław Jastrzębski (ur. 1927) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa administracyjnego i rolnego, dr hab., Honorowy Obywatel Iławy